Cachoeiro (São Tomé)
 Cachoeiro de Itapemirim - município do Espírito Santo
 Rio Cachoeiro - rio no estado da Paraíba

Desambiguações de topônimos